ТШВ — многозначная аббревиатура:
 ТШВ — трансформатор шинный с воздушной изоляцией
 ТШВ — транспортер шнековый высотный (для зерна)

См. также 
  — аббревиатура латиницей